Matejka bzw. Matějka ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Matejka (1902–1999), Schweizer Okzidentalist
 Franz-Wilhelm Matejka (1896–??), österreichischer Tennisspieler
 Gerda Matejka-Felden (1901–1984), österreichische Malerin
 Michal Matejka (* 1981), slowakischer Badmintonspieler
 Robert Matejka (1946–2011), österreichischer Hörfunkregisseur
 Sabine Matejka (* 1974), österreichische Juristin, Präsidentin der Richtervereinigung
 Václav Tomáš Matějka (1773–1830), böhmischer Komponist, siehe Wenzel Matiegka
 Viktor Matejka (1901–1993), österreichischer Politiker, Schriftsteller und Kunstsammler
 Wilhelm Matejka (1904–1988), österreichischer Germanist